Bayerer ist der Familienname folgender Personen:

 Alfons Bayerer (1885–1940), deutscher Politiker (SPD)
 Georg Bayerer (1915–1998), deutscher Fußballspieler und -trainer
 Peter Bayerer (* 1940), deutscher Architekt und Hochschullehrer

Siehe auch:

 Bayrer
 Bayer